Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2007 года — 31-й турнир молодёжного чемпионата мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 26 декабря 2006 года по 5 января 2007 года в Лександе и Муре, Швеция. Чемпионом стала сборная Канады, одолевшая в финале сборную России со счётом 4:2. Бронзовую медаль выиграла сборная США, победившая в матче за третье место сборную Швеции — 2:1.

Самым ценным игроком чемпионата был признан Кэри Прайс, который также стал лучшим вратарём турнира. Лучшими бомбардирами соревнования стали Эрик Джонсон, Микко Лехтонен, Пертту Линдгрен, которые набрали по 10 очков за результативность. Лучшим защитником турнира был признан американец Эрик Джонсон, лучшим нападающим игрок сборной России — Алексей Черепанов.

Арены 
На предварительном этапе матчи группы A в основном проходили в «Эйендальс Арена», а матчи группы B в основном в «ФМ Матссон Арена». Все матчи плей-офф за исключением одного четвертьфинала прошли в «Эйендальс Арена», игры утешительного раунда прошли в «ФМ Матссон Арена».

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборные Германии и Белоруссии пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 *
 *
 ^
 ^

 *
 ×
 *
Северная Америка
 *
 *

 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2006 года
 ^ = 2 команды перешли в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2006 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Утешительный раунд 
Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Время местное (UTC+1).

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC+1).

Полуфинал 
Время местное (UTC+1).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+1).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+1).

Финал 
Время местное (UTC+1).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Самый ценный игрок (MVP):
  Кэри Прайс

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Кэри Прайс
 Защитник:  Эрик Джонсон
 Нападающий:  Алексей Черепанов

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Кэри Прайс
 Защитники:  Эрик Джонсон —  Крис Летанг
 Нападающие:  Алексей Черепанов —  Джонатан Тэйвз —  Патрик Кейн

Ссылки 
 
 
 

2006 год в хоккее
Декабрь 2006 года
Январь 2007 года
Спорт в Швеции в 2006 году
Спорт в Швеции в 2007 году
2007
М
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции